Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1959/60 war die achte Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinlandliga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Es war die vierte Saison, in der die Liga mit zwei Spielstaffeln Ost und West spielte. Zwischen den beiden Staffelsiegern wurde der Rheinlandmeister ermittelt.

Abschlusstabellen 
Rheinlandmeister wurde der Sieger der Staffel West, Germania Metternich, nach einem 5:3-Erfolg über Ost-Meister Sportfreunde Herdorf. Die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest beendete Metternich diesmal erfolgreich mit dem zweiten Platz, der zum Aufstieg reichte.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der TuS Montabaur, der SC Wirges, der SC Moselweiß und der FC Bitburg antreten.

Für die nachfolgende Saison 1960/61 kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen:
 in die Staffel Ost: SV Hildburg Elkenroth
 in die Staffel West: SV Prüm, SC Oberlahnstein, Alemannia Plaidt

Staffel Ost

Staffel West

Staffelendspiel 
Das Staffelendspiel gewann Germania Metternich mit 5:3 gegen die Sportfreunde Herdorf. Germania Metternich qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen II. Division.

|}

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1959/60 bei f-archiv.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1959/60
1959